Die Basketball-Afrikameisterschaft 1981, die elfte Basketball-Afrikameisterschaft, fand zwischen dem 15. und 23. Dezember 1981 in Mogadischu, Somalia statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste, die zum ersten Mal, mit der dritten Finalteilnahme in Folge, den Titel erringen konnte. Im Finale konnte Ägypten geschlagen werden. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Mosambik und Simbabwe am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und B) zu fünf (Gruppe A) bzw. sechs (Gruppe B) Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team genau vier (Gruppe A) bzw. fünf (Gruppe B) Spiele (insgesamt wurden 25 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften zogen in das Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Im Halbfinale spielten die erstplatzierten Mannschaften gegen die Zweitplatzierten der jeweiligen anderen Gruppe. Die Drittplatzierten spielten um Platz fünf, die Viertplatzierten um Platz sieben und die Fünftplatzierten spielten Rang neun aus. Simbabwe wurde als letzter der Gruppe B automatisch letzter des Turniers.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Gruppe B
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Spiel um Platz neun

Spiel um Platz sieben

Spiel um Platz fünf

Halbfinale

Spiel um Platz drei 

Genaues Ergebnis nicht bekannt. Es ist nur bekannt, das Somalia gewann.

Finale

Abschlussplatzierung 

Die Elfenbeinküste qualifizierte sich durch den Sieg für die Basketball-Weltmeisterschaft 1982 in Kolumbien.

Weblinks 
FIBA-Archiv

1981
Afrikameisterschaft
Basketballafrikameisterschaft 1981
Basketball (Somalia)